Luteïniserend hormoon, een geslachtshormoon
 Lufthansa, een Duitse luchtvaartmaatschappij

Zie ook 
 L'Hospitalet de Llobregat (afgekort L'H)